Rádio Encontro das Águas é uma emissora de rádio brasileira sediada em Manaus, capital do Amazonas. Opera no dial FM, na frequência 97,7 MHz, e em Ondas Tropicais de 4845 kHz. Foi fundada em 21 de novembro de 1989. Pertence a FUNTEA - Fundação Televisão e Rádio Encontro das Águas, órgão controlado pelo Governo do Estado do Amazonas .

História 
Tudo se iniciou com a fundação da Rádio Cabocla do Amazonas em novembro de 1989, que substituiu a Rádio Nacional do Amazonas, operando em Ondas Tropicais. Muitos ouvintes principalmente do interior, mandavam cartas para mandar abraços, músicas, entre outros. Milton Xavier, Jerusa Santos e servidores, fazem parte até os dias de hoje da emissora, causando um grande impacto na comunicação do interior do estado e de grande destaque do cenário nacional.

Em 9 de janeiro de 1993, com a nova gestão do governo do estado, a emissora passa á chamar Rádio Cultura do Amazonas, incluindo também a TV Cultura Amazonas, pois precisavam evoluir o cenário do rádio e a TV na época.

Sua programação se notabiliza pela prestação de serviços ao ribeirinho e a moradores de áreas de difícil acesso e vai ao ar das 06h às 22h, horário local (08h às 00h, horário de Brasília e 09h à 01h, horário de verão).

Na 4845 kHz Ondas Tropicais é ouvida  também em grande parte do interior do Brasil, principalmente em sítios, fazendas, regiões de difícil acesso em matas e serras, além de vários países que chega o som das ondas tropicais, totalizando assim um número muito grande de ouvintes de todas as idades e lugares.

Em 2019, com as mudanças da FUNTEC, a Rádio Cultura do Amazonas e TV Cultura, respectivamente passam á se chamar Rádio e TV Encontro das Águas. Assim, a emissora confirma sua ida também para o dial Frequência Modulada, as montagens começaram no inicio de novembro e a previsão de estreia seria para final do mês. Em 20 de dezembro, passou operar na FM 97.7 MHz em caráter experimental na capital amazonense.

No dia 17 de fevereiro de 2020, a FM 97.7 foi inaugurada com um ato solene, com a presença do presidente da FUNTEA, Osvaldo Lopes, o governador do estado Wilson Lima, deputados e autoridades. A programação vai contar com a produção local, esportiva e 5 programas transmitidos pela Rádio Nacional, passando a operar de forma 24 horas por dia.

Ver também 
 TV Encontro das Águas

Ligações externas 
 

Instituições governamentais estaduais do Amazonas
Encontro das Águas
Estações de rádio públicas do Brasil
Estações de rádio fundadas em 1989